Grimme ist der Name von Ortschaften:
 Grimme (Brüssow), Ortsteil der Stadt Brüssow im Landkreis Uckermark in Brandenburg
 Grimme (Zerbst), Ortsteil der Stadt Zerbst/Anhalt im Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt

Grimme ist der Name eines Unternehmens:
 Grimme Landmaschinenfabrik, als Familienunternehmen gegründete Landmaschinenfabrik

Grimme ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Grimme (1889–1963), deutscher Politiker und erster Generaldirektor des Nordwestdeutschen Rundfunks (NWDR)
 Anna Charlotte Grimme (ca. 1722–1766), Ehename von Abbas Cachiane Kaefe Rhebisch
 Carl Grimme (1836–1883), deutscher Maschinenfabrikant
 Ernst Günther Grimme (1926–2003), deutscher Kunsthistoriker und Aachener Museumsdirektor
 Franz Grimme (* 1946), deutscher Ingenieur und Unternehmer (Grimme Landmaschinenfabrik)
 Friedrich Wilhelm Grimme (1827–1887), deutscher Heimatdichter
 Helga Grimme (* 1940), deutsche Schauspielerin und Fotografin
 Hubert Grimme (1864–1942), deutscher Semitist
 Hugo Grimme (1872–1943), deutscher General der Flakartillerie im Zweiten Weltkrieg
 Josefine Grimme (1907–1999), deutsche politische Aktivistin
 Karl Maria Grimme (1897–1983), österreichischer Ingenieur, Redakteur und Schriftsteller 

 Lothar Horst Grimme (* 1939), deutsch-rumänischer Biologe und Toxikologe
 Matthias T. J. Grimme (* 1953), deutscher Schriftsteller und Verleger
 Rudolf Grimme (1929–2004), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Stefan Grimme (* 1963), deutscher theoretischer Chemiker

Siehe auch:
 Alte Grimme
 Junge Grimme (Reetsberg-Ausläufer)
 Grimme Online Award
 Grimme-Preis